Los Altos (Burgos) — município de Castela e Leão 
 Los Altos (Califórnia) — cidade da Califórnia
 Los Altos (América Central) — antiga república que foi incorporada à Guatemala

Desambiguação